Colony Wars désigne selon le contexte :
 Colony Wars, une série de jeux vidéo de combat spatial dans un univers de space opera.

ou bien, plus particulièrement, l’un des épisodes constituant cette dernière :
 Colony Wars, le premier épisode sorti en 1997 ;
 Colony Wars: Vengeance, le deuxième épisode sorti en 1998 ;
 Colony Wars: Red Sun, le troisième et dernier épisode sorti en 2000.